baśniowa istota o niewielkim wzroście.
 gnom lub gnoma – zwięzła wypowiedź umoralniająca.
 rodzaj silnika rowerowego.
 „Gnôme” – francuski okręt podwodny z początku XX wieku.
 Gnom – rodzaj sentencji